Bellerophon-Klasse bezeichnet:

 Bellerophon-Klasse (Vasenmalerei), spezielle schwarzfigurige Amphorenvariation aus der Werkstatt des attischen Töpfers Nikosthenes (3. Viertel 6. Jh. v. Chr.)
 Bellerophon-Klasse (1907), britische Klasse von Schlachtschiffen vor dem und im Ersten Weltkrieg